Битва при Брунанбурге (, , ) — сражение между войсками англосаксов, возглавляемых королём Этельстаном и его братом Эдмундом, и объединённой армией из скандинавов и кельтов под командованием норвежско-ирландского короля Дублина Олафа Гутфритссона, короля Шотландии Константина II и короля Стратклайда Эоган I, произошедшее в 937 году (по некоторым данным — в 934 году).

После победы Этельстана в 927 году над викингами под Йорком у него возник территориальный спор с шотландским королём Константином, связанный с правами на Уэссекс и шотландское королевство Альба. После бракосочетания дочери Константина II со скандинавским королём Дублина Олафом III Гутфритссоном начал складываться анти-саксонский союз, к которому также присоединились король Стратклайда Эоган I и эрлы Нортумбрии.

Точное местонахождение поля битвы пока не установлено. Принято лишь, что она произошла в северной Англии или на юге Шотландии. В скандинавской «Саге об Эгиле», сложенной во второй половине X века, но записанной около 1220 года, местом сражения названа «равнина Винхейд возле леса Винуског», к северу от которой располагалась некая «крепость».

Битва была кровопролитной, в ней приняли участие множество наёмников ирландского и бриттского происхождения. В ходе сражения погибли 5 шотландских «королей» (местных правителей или предводителей кланов) и 7 скандинавских ярлов. Также пали 2 двоюродных брата английского короля Этельстана и англосаксонский епископ. Исход сражения решило использование саксами отрядов кавалерии против преимущественно пешего войска норвежцев, ирландцев и скоттов. Битва закончилась полной победой англичан.

О битве при Брунанбурге сообщают ряд средневековых летописей. Основной материал по этой теме можно почерпнуть в «Англосаксонской хронике», а также в ирландских «Анналах Тигернаха» и «Анналах Ульстера». Битва при Брунанбурге также упоминается в исландских сагах, в частности, в упомянутой выше «Саге об Эгиле», где при описании ее превалирует легендарно-мифологический элемент. Позднее не раз упомянута в творчестве Хорхе Луиса Борхеса.

Примечания

Литература 
 
 Halloran K. The Brunanburh Campaign: A Reappraisal // JSTOR. The Scottish Historical Review Vol. 84 No. 218. Edinburgh University Press.

Сражения по алфавиту
Сражения англосаксов
Сражения бриттов
Сражения викингов
Сражения Шотландии
Сражения Ирландии
Сражения 937 года
X век в Шотландии
X век в Англии